Antonio Vilardi (né en 1959), compositeur, pianiste, et musicologue italien
 Gabriel Vilardi (né en 1999), joueur canadien de hockey sur glace
 Joseph de Villardi de Montlaur (1815-1895), homme politique français

Voir aussi 
 (26295) Vilardi, astéroïde